La saison 1952-1953 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 1 pour la première fois après une période de deux saisons dans l'antichambre de l'élite.

Après avoir tenu pendant plus de la moitié de la saison, le club héraultais s'effondre au début du mois de février et termine à la  et dernière place du championnat, synonyme de relégation en Division 2 un an seulement après la montée.

En Coupe de France, les somistes ne font guère illusions, battus dès les seizièmes de finale par l'Olympique d'Alès, il ne franchiront pas le second tour de la première édition de la Coupe Drago.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 1

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1952-1953 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier